Го́лубов — русская фамилия.

Известные носители 
 Голубов, Александр (1959—2010) — латвийский политик.
 Голубов, Анатолий Емельянович (1908—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Голубов, Андрей Михайлович (род. 1972) — украинский спортсмен и общественный деятель.
 Голубов, Владимир Ильич (1908–1948) — советский театральный критик, балетовед.
 Голубов, Георгий Альбертович (1916—1992) — советский оператор, режиссёр документального кино.
 
 
 Голубов, Святослав Владимирович (1908— ?) — советский горный инженер, лауреат Ленинской премии.
 Голубов, Сергей Николаевич (1894—1962) — русский писатель, исторический романист.